Elfe bezeichnet:
 ein mythisches Wesen, siehe Elfen
 Elf (Blitz), ein Naturphänomen in der Meteorologie
 Elfe 17a, eine Typenreihe von Segelflugzeugen in spezieller Gemischtbauweise, die in ihren Eigenschaften der GFK-Bauweise nahekommt
 Elfe (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Elfe Schneider (1905–1970), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Fotografin
 Elfe Gerhart-Dahlke (1919–2007, geb. Elfriede Gerhart), besser bekannt als Elfe Gerhart, eine ehemalige österreichische Schauspielerin und bildende Künstlerin
 Horst Elfe (1917–2008), deutscher Betriebswirt, Präsident der IHK Berlin
 Wilhelm Elfe (1843–1931), Ehrenbürger Wittenbergs
 Elfe, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Ateliers Defrance Frères
 ein Verfahren im IT Gesamtvorhaben KONSENS, siehe KONSENS (Software)
 Elfe (Schokoladenfabrik), ein Schokoladen-Hersteller in Berlin-Weißensee, hervorgegangen aus der Berliner Filiale von Trumpf Schokolade (1949–1991)
 ein ehemaliges Fahrgastschiff, siehe Elfe (Schiff, 1937)

ELFE oder elFe steht für:
 elektronische Fernmelderechnung, siehe EDIFACT
 ELFE 1-6, ein psychologisches Testverfahren zur Erfassung des Leseverständnisses

Siehe auch:

 Elf (Begriffsklärung)
 Elfen (Begriffsklärung)
 Elfchen, ein Gedicht, das aus elf Wörtern besteht

Abkürzung